Bernardo Rogora (1938) – calciatore italiano
 Bernardo Rogora (1911-1970) – ciclista italiano